|-
| 209401 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209402 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209403 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209404 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209405 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209406 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209407 - || || 17 de març de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 209408 - || || 20 de març de 2004 || Needville || Needville
|-
| 209409 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209410 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209411 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209412 - || || 16 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 209413 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209414 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209415 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209416 - || || 18 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209417 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209418 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209419 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209420 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209421 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209422 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209423 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209424 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209425 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209426 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209427 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209428 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209429 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209430 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209431 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209432 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209433 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209434 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209435 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209436 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209437 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209438 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209439 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209440 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209441 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209442 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209443 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209444 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209445 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209446 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209447 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209448 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209449 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209450 - || || 20 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209451 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209452 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209453 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209454 - || || 12 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209455 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209456 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209457 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209458 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209459 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209460 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209461 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209462 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209463 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209464 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209465 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209466 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209467 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209468 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209469 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209470 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209471 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209472 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209473 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209474 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209475 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 209476 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209477 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209478 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209479 - || || 19 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209480 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209481 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209482 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209483 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209484 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209485 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209486 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209487 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209488 - || || 30 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 209489 - || 2004 JV || 10 de maig de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 209490 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209491 - || || 10 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209492 - || || 12 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209493 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 209494 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209495 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209496 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 209497 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209498 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 209499 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209500 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

9